Битва под Олькениками — произошла 18 ноября 1700 года во время Гражданской войны в Великом княжестве Литовском (так называемой «Домашней войны»), в ходе которой Сапеги потерпели поражение и утратили своё доминирующее влияние в ВКЛ.

Предыстория 
Доминирующее положение Сапег в ВКЛ, сложившееся в конце XVII века, оспаривали другие влиятельные роды великого княжества, в частности Огинские, Пацы, Вишневецкие.

Избранный в 1697 году новый король Речи Посполитой Август II решил использовать разногласия в среде великолитовских магнатов для усиления своей власти.

В апреле 1700 года в Вильно произошёл инцидент, когда сторонники Сапег, желая убить своего ярого противника витебского каштеляна Михаила Коцелла, ошиблись и обстреляли и ранили двух представителей влиятельного рода Вишневецких: Михаила Сервация и Януша Вишневецких.

Возобновление боевых действий стало неизбежным.

Ход сражения 
Обе армии встретились неподалеку от современного местечка Валькининкай южнее Вильно. Попытка епископа Бжостовского примирить стороны была безуспешной.

Численное преимущество было на стороне шляхты: «посполитое рушение» (ополчение) могло противопоставить Сапегам наёмную валашскую кавалерию и многочисленные шляхетские хоругви.

Сапеги имели в своих частях профессиональную пехоту, артиллерию, рейтаров и татарскую конницу.

Позиция, выбранная М. С. Вишневецким для сражения, имела то преимущество, что скрывала за лесом передвижение основной массы войск, что позволило Г. А. Огинскому начать движение своего отряда в тыл армии Сапег. После ожесточенного сражения между отрядами пехоты в центре позиций противников армия Сапег начала отступать.

Насколько успел Огинский завершить манёвр по окружению войска Сапег к кульминационному моменту сражения, сказать трудно, но почти все лидеры армии Сапег покинули поле боя. Лишённая командования, армия Сапег стала отступать и в конечном итоге обратилась в бегство.

С горсткой приближенных на поле боя остался сын гетмана Сапеги конюший ВКЛ Михаил Сапега. Окруженный врагами, он сдался Михаилу Вишневецкому и с почетом был препровожден в Бернардинскую обитель в Олькениках.

Утром следующего дня пленники (включая М. Сапегу) были казнены ворвавшейся в обитель шляхтой.

Последствия 
Поражение Сапег под Олькениками стало основным событием Гражданской войны 1697—1702 годов. Сапеги и их ближайшее окружение бежали в Пруссию.

В начавшейся вскоре войне против Швеции они приняли сторону Карла XII и способствовали избранию нового короля Речи Посполитой Станислава Лещинского.

Ссылки 
 Домашняя война и изгнание Сапег.
 Starożytna Polska. Pod względem Historycznym, Jeograficznym i Statystycznym. — Warszawa. 1844.

Гражданская война в Великом княжестве Литовском (1696—1702)
Сражения 1700 года